Новая Тепловка — название населённых пунктов в России:

 Новая Тепловка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Новая Тепловка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.